Breitenseebach ist ein Gewässername:

 Breitenseebach (Trutenbach), rechter Zufluss des Trutenbachs vor Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Breitenseebach (Briglbach), rechter Zufluss des Briglbachs (rechter Hauptstrang-Oberlauf des Gurglbachs) bei Brunnwald, Gemeinde Nassereith, Bezirk Imst, Tirol

Siehe auch:
 Breitenbach
 Breitensee
 Seebach